Ganímedes — na mitologia grega, amante de Zeus
Ganímedes (satélite) — satélite do planeta Júpiter
Ganimedes (Egito) — um eunuco a serviço dos últimos faraós Ptolomeus